King's Lynn FC (celým názvem: King's Lynn Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě King's Lynn v nemetropolitním hrabství Norfolk. Založen byl v roce 1879 pod názvem Lynn Town FC. V roce 2009 byl kvůli dluhům ve výši 77 000 liber poslán londýnským Vrchním soudem do likvidace. Po jeho zániku vznikl ve městě nový klub King's Lynn Town FC. Klubové barvy byly modrá a žlutá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu The Walks s kapacitou 5 733 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1879 – Lynn Town FC (Lynn Town Football Club)
 1953 – King's Lynn FC (King's Lynn Football Club)

Získané trofeje 

 Norfolk Senior Cup ( 21× )
 1882/83, 1884/85, 1886/87, 1889/90, 1899/00, 1907/08, 1923/23, 1924/25, 1931/32, 1933/34, 1936/37, 1938/39, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1982/83, 2008/09
 East Anglian Cup ( 5× )
 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1984/85

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 3. kolo: 1961/62
 FA Trophy
 4. kolo: 2000/01, 2003/04
 FA Amateur Cup
 Finále: 1900/01
 FA Vase
 5. kolo: 1993/94

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1935–1939: Eastern Counties League
 1946–1948: United Counties League
 1948–1954: Eastern Counties League
 1954–1958: Midland Football League
 1958–1959: Southern Football League (South-Eastern Section)
 1959–1962: Southern Football League (Premier Division)
 1962–1964: Southern Football League (Division One)
 1964–1971: Southern Football League (Premier Division)
 1971–1979: Southern Football League (Division One North)
 1979–1980: Southern Football League (Midland Division)
 1980–1983: Northern Premier League
 1983–1987: Southern Football League (Premier Division)
 1987–1996: Southern Football League (Midland Division)
 1996–2002: Southern Football League (Premier Division)
 2002–2004: Southern Football League (Eastern Division)
 2004–2008: Southern Football League (Premier Division)
 2008–2009: Conference North
 2009–2010: Northern Premier League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1879
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2009
Norfolk (anglické hrabství)